Schneiderberg ist der Ortsname von

 Schneiderberg (Lohberg), Ortsteil der Gemeinde Lohberg, Landkreis Cham, Bayern
 Schneiderberg (Mamming), Ortsteil der Gemeinde Mamming, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern

weitere Bedeutungen:

 Schneiderberg (Baalberge), ein vorgeschichtlicher Grabhügel in Bernburg, Ortsteil Baalberge, Salzlandkreis, Sachsen-Anhalt
 Schneiderberg (Band), österreichische Band
 Schneiderberg (Hannover), eine Straße und Stadtbahnstation in Hannover, Stadtbezirk Nord, Niedersachsen